Нестор Комбот-Нагемон (; 14 ноября 1934, Яунде, Французский Камерун — 26 октября 2004, Париж, Франция) — центральноафриканский политик, государственный деятель, .

В 1969—1970 годах занимал пост министра иностранных дел Центральноафриканской Республики. Выполнял ряд других министерских обязанностей при сменявших друг друга руководителях государства (включая Жана Бокассу).

Политик. В 1991 году основал Либерально-демократическую партию Центральноафриканской Республики. В 1993—2003 годах возглавлял партию, поддерживавшую президента Анжа-Феликса Патассе. С 2001 года был послом ЦАР во Франции.

Покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна шестого этажа своего парижского особняка.

Ссылки 
 Министры иностранных дел ЦАР
 Биография

Дипломаты Центральноафриканской Республики
Политики Центральноафриканской Республики
Послы Центральноафриканской Республики во Франции
Министры иностранных дел Центральноафриканской Республики
Министры Центральноафриканской Республики
Самоубийцы, бросившиеся с высоты